Hrvatska:
 Ričice (Lovinac), naselje u općini Lovinac
 Ričice (Proložac), naselje u općini Proložac
 Ričice (jezero), akumulacijsko jezero u Zagori.
 Ričice (jezero kod Gračaca), jezero kod Gračaca, drugo ime mu je Štikada

BiH:
 Ričice (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik